Открытый чемпионат Словении 2005 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах.

Турнир-2005 является дебютным, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Портороже с 19 по 25 сентября 2005 года. Турнир являлся первым европейским соревнованием на харде, подготовительным к Итоговому турниру в Мадриде.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Сильвия Фарина-Элия (№ 25 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Клара Коукалова выигрывает второй титул на соревнованиях тура ассоциации.
 Катарина Среботник уступает первый финал в сезоне и третий за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Роберта Винчи прерывает свою более чем 55-месячную серию без титулов на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Словении по теннису
 WTA Тур 2005
 Серия турниров 4-й категории WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

2005 год в теннисе
Спорт в Словении в 2005 году
Сентябрь 2005 года
Открытый чемпионат Словении по теннису